Gehres ist der Familienname folgender Personen:

Leslie Edward Gehres (1898–1975), Admiral der US Navy
Siegmund Friedrich Gehres (1760–1837), badischer Beamter und Autor historischer Werke